Трассер, может иметь отношение к:
 Трассер — разновидность радиомаяков для навигации.
 Трассер (трассёр) — жаргонное название трассирующих боевых припасов к огнестрельному оружию.
 Трассёр — траектория полёта специального снаряда или пули, видимая благодаря трассеру.

См. также 
 Трасса